Drepanopeziza — рід грибів родини Dermateaceae. Назва вперше опублікована 1914 року.

Класифікація 
До роду Drepanopeziza відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 
 Jaap, O. 1914. Sechstes Verzeichnis zu meinem Exsiccatenwerk "Fungi Selecti Exsiccati", Serien XXI bis XXIV (Nummern 501 bis 600), nebst Beschreibungen neuer Arten und Bemerkungen. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. 56:77-92 - P.79

Роди грибів